Öling steht für

 Ria Öling (* 1994), finnische Fußballspielerin
 Öling (Dietersburg), Gemeindeteil von Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
Siehe auch:
 Öhling
 Ölling